Alicia de Lusignan (Lusignan, 1224-Warren, 9 de febrero de 1256) fue la hermana uterina del rey Enrique III de Inglaterra, y condesa consorte de Surrey por matrimonio con John de Warenne, VII conde de Surrey. Poco después de su llegada a Inglaterra desde Francia en 1247, Enrique III arregló su matrimonio con el conde de Surrey, lo cual causó el resentimiento de la nobleza inglesa.

Linaje 
Alicia fue la segunda hija mujer y la cuarta de los nueve hijos de Hugo X de Lusignan (apodado El Moreno), señor de Lusignan y conde de La Marche, y de Isabel de Angulema, reina viuda de Inglaterra.

Tenía cinco hermanos y tres hermanas de sangre, además de sus cinco medios hermanos del primer matrimonio de su madre con el rey Juan I de Inglaterra.

Matrimonio 
En 1247, un año después de la muerte de su madre, Alicia acompañó al nuevo legado apostólico Guillermo de Módena, cardenal-obispo de Sabina, a Inglaterra, donde Alicia decidió mudarse y vivir a expensas de la corona. En agosto de aquel año, su medio hermano el rey Enrique III la casó con John de Warenne, VII conde de Surrey (1231-1304). Este matrimonio causó resentimiento entre la nobleza inglesa, que consideraban a los medios hermanos del rey como unos parásitos y una carga para el reino. Muchos títulos y honores prestigiosos fueron concedidos a los Lusignan. También se dice que Alicia despreciaba todo lo que fuera inglés.

John era hijo de William de Warenne, V conde de Surrey, y de su esposa, Maud Marshal.

Hijos 
John y Alicia tuvieron tres hijos:

 Eleanor de Warenne (1251-1282): desposó a Sir Henry de Percy, con quien tuvo hijos, incluyendo a Henry Percy, I barón Percy de Alnwick.
 Isabella de Warenne (c. 1253 - antes de 1292): desposó a Juan de Balliol, rey de Escocia, y fue la madre de Eduardo de Balliol.
 William de Warenne (9 de febrero de 1256 - 15 de diciembre de 1286): asesinado en un torneo. Desposó a Joan de Vere, con quien tuvo dos hijos: John de Warenne, VIII conde de Surrey, y Alice de Warenne (15 de junio de 1287 - 23 de mayo de 1338), quien desposó a Edmund FitzAlan, IX conde de Arundel.

Muerte 
Alicia falleció el 9 de febrero de 1256, a los 31 o 32 años, en Warren, Sussex, tras dar a luz a su último hijo, William.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Condesas de Inglaterra
Inglesas del siglo XIII
Nobles francesas del siglo XIII
Casa de Lusignan
Fallecidos en 1256
Nacidos en 1224
Nobles de Inglaterra del siglo XIII